Ernst Casimir steht für
 Ernst Casimir (Nassau-Dietz) (1573–1632), Graf und Statthalter von Friesland, Groningen und Drenthe 
 Ernst Casimir (Nassau-Weilburg) (1607–1655), Begründer der Jüngeren Linie Nassau-Weilburg
Siehe auch:
 Ernst Casimir zu Ysenburg und Büdingen (Begriffsklärung)